Niemcy:
 Gaarz - dzielnica Plau am See

Zobacz też:
 Alt Gaarz
 Gartz
 Garz
 Neu Gaarz